Линденштра́усс (, ) — фамилия еврейского или немецкого происхождения.

Известные носители 
 Линденштраусс, Йорам (род. 1936) — израильский математик.
 Линденштраусс, Миха (1937—2019) — израильский юрист, судья и Государственный контролёр Израиля (2005—2012).
 Линденштраусс, Элон (род. 1970) — израильский математик, проеподаватель, лауреат Филдсовской премии.